Slag bij Verona (249)
Slag bij Verona (312)
Slag bij Verona (403)
Slag bij Verona (489)
Slag bij Verona (1799)